Абациев — фамилия; имеет женскую форму Абациева.
 Абациев, Абдулла Алхазович (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Абациев, Дмитрий Константинович (1857—1936) — российский военачальник, генерал от кавалерии (1919, ВСЮР), Георгиевский кавалер.
 Абациев, Иосиф Николаевич — революционер; управляющий акцизными сборами.
 Абациев, Константин Константинович — Кавалер ордена Святого Георгия IV класса; штабс-ротмистр; 15 января 1917.
 Абациев, Николай Васильевич (род. 1940) — советский российский спортсмен (русские шашки), тренер. Международный гроссмейстер, гроссмейстер СССР.